glv est un code qui peut désigner :
 glv, le mannois, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

GLV est un sigle qui peut signifier :
 Green Leaf Volatiles (en français : Substances volatiles des feuilles) ;
 Titan II Gemini Launch Vehicle, un lanceur spatial américain.